Shanghai Masters 2018, właśc. Rolex Shanghai Masters 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2018 z cyklu Shanghai Masters rozgrywany w dniach 7–14 października 2018 roku w Szanghaju na kortach twardych o łącznej puli nagród wynoszącej 9 219 970 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 w Chinach